Canal 26 puede referirse a:
 Canal 26 (Argentina) de Buenos Aires, Argentina.
 Tarapacá Televisión de Iquique, Chile.
 XHCGA-TDT de Aguascalientes, México.

Canales de televisión por número